A08 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Malibert
A08 – negli scacchi, codice ECO relativo ad alcune varianti dell'apertura Réti